Bánki ist der Familienname folgender Personen:

 Donát Bánki (1859–1922), ungarischer Erfinder
 Erik Bánki (* 1970), ungarischer Politiker
 Ferenc Bánki († 2015), ungarischer Fußballspieler 
 Zsuzsanna Bánki (1912–1944), ungarische Architektin